Salyan peut désigner :
 Salyan, un raion de l'Azerbaïdjan ;
 Salyan, une ville d'Azerbaïdjan ;
 Au Népal :
 le district de Salyan, l'un des 75 districts ;
 Salyan, un comité de développement villageois du district de Baglung ;
 Salyan, un comité de développement villageois du district de Kaski ;
 Salyan, un comité de développement villageois du district de Solukhumbu.